Csehország
 Teplice, település az Ústí nad Labem-i kerület Teplicei járásában
 Teplice nad Bečvou, település a Přerovi járásban
 Teplice nad Metují, település a Náchodi járásban